Змагання з плавання на дистанції 200 метрів на спині серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 27 і 28 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочались 27 липня о 09:51.

Півфінали
Півфінали розпочались 27 липня о 19:03.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал розпочався 28 липня о 17:40.

Примітки 

200 метрів на спині (чоловіки)